Steve, Steven ou Stephen Reed peut désigner :

  (1801-1877), physicien et géologue américain ;
  (né en 1947), professeur de science politique américain ;
  (né en 1949), homme politique américain de Pennsylvanie ;
 (né en 1956), joueur de football anglais ;
 , administrateur canadien de l'ACS ;
 Steve Reed (né en 1963), homme politique britannique ;
  (né en 1965), joueur de baseball américain ;
  (né en 1973/74), juge et homme politique américain ;
  (né en 1985), joueur de football anglais.

Voir aussi